|-
| 107801 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107802 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107803 - || || 26 de març, 2001 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 107804 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107805 Saibi || || 21 de març, 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 107806 - || || 26 de març, 2001 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 107807 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107808 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107809 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107810 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107811 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107812 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107813 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107814 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107815 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107816 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107817 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107818 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107819 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107820 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107821 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107822 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107823 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107824 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107825 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107826 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107827 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107828 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107829 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107830 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107831 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107832 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107833 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107834 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107835 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107836 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107837 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107838 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107839 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107840 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107841 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107842 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107843 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107844 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107845 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107846 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107847 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107848 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107849 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107850 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107851 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107852 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107853 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107854 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107855 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107856 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107857 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107858 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107859 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107860 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107861 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107862 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107863 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107864 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107865 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107866 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107867 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107868 - || || 26 de març, 2001 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 107869 - || || 27 de març, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 107870 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107871 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107872 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107873 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107874 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107875 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107876 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107877 - || || 27 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107878 - || || 27 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107879 - || || 27 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107880 - || || 27 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107881 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107882 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107883 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107884 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107885 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107886 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107887 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107888 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107889 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107890 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107891 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107892 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107893 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107894 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107895 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107896 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107897 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107898 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107899 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107900 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7